

Geografia

Francia
Cellé – comune del dipartimento del Loir-et-Cher
Celle (Arroux)  – fiume francese, tributario dell'Arroux, già noto come Selle
Celle (Somme)  – fiume francese, tributario della Somme, già noto come Selle

Germania
Celle – città della Bassa Sassonia

Italia

Comuni
Celle di Bulgheria – comune in provincia di Salerno
Celle di Macra – comune in provincia di Cuneo
Celle di San Vito – comune in provincia di Foggia
Celle Enomondo – comune in provincia di Asti
Celle Ligure – comune in provincia di Savona

Frazioni
Celle – frazione di Caprie (TO)
Celle dei Puccini – frazione di Pescaglia (LU)
Celle sul Rigo – frazione di San Casciano dei Bagni (SI)

Altro
 3782 Celle – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Cella
 La Celle